Эльфман — еврейская фамилия. Известные носители:
 Эльфман, Дженна (род. 1971) — американская актриса.
 Эльфман, Дэниел (род. 1953) — американский музыкант и композитор.
 Эльфман, Ричард (род. 1949) — американский актёр и режиссёр, брат композитора Дэнни Эльфмана.